Zametnaja, gora kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Skinner Nunatak, 
 Zametnaja, gora (berg i Antarktis, lat -78,80, long -24,28), 

Robotskapade Antarktisförgreningar